Phelps County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Phelps County (Missouri) – okres státu Missouri
 Phelps County (Nebraska) – okres státu Nebraska